La expresión fin del mundo puede hacer referencia a varios artículos:

 Extinción humana escenarios posibles de colapso de nuestro mundo.
 Destino final del universo teorías científicas sobre el rumbo del cosmos.
 Juicio Final, en el cristianismo, momento en el que toda la humanidad será juzgada por sus actos.
Fenómeno de 2012, conocido como fin del mundo maya, creencia escatológica que sostenía que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurriría el fin del mundo.
Anexo:Fechas del fin del mundo, lista de las fechas para las que se ha vaticinado el fin del mundo.